Thetford kan avse:

 Thetford – en stad i Norfolk, England
 Thetford, Cambridgeshire – en civil parish i Cambridgeshire, England
 Thetford, Vermont – en kommun i Orange County, Vermont, USA
 Thetford-Mines – en ort i Québec, Kanada
 Thetford Mountain – ett berg i Jamaica
 Thetford Reef – ett rev på Stora Barriärrevet i Queensland, Australien

Personer
 William Thetford (1923–1988), var professor i medicinsk psykologi vid Columbiauniversitetets institution för medicin och kirurgi i New York